Bistarac je lahko:
 Bistarac Donji (Bosna in Hercegovina)
 Bistarac Gornji (Bosna in Hercegovina)